Zoologia: Llop (canis lupus)
 Toponímia:
 Collada del Llop, cim secundari de la Serra de les Comes
 Coll del Llop, collada del poble de La Llena, al municipi de Lladurs (Solsonès)
 Mitologia: Llop Cerver, fera mitològica que combina l'astúcia del gat amb la brutalitat del llop
 Astronomia: Llop (constel·lació)
 Onomàstica
 Llop (), cognom romà que portaren famílies de diverses gentes
 Llop (nom), prenom derivat del cognomen anterior
 Llop (cognom), cognom català derivat del prenom anterior
 Francesc Llop i Marqués (Campredó, 1873 - Barcelona, 1970), pintor 
 Josep Llop i Bonal (Figueres, 1910 - el Masnou, 1991), impulsor de l'exlibrisme